

Монтаньї — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара
 Монтаньї — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Савоя
 Монтаньї — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона

 Монтаньї-Сент-Фелісіте — муніципалітет у департаменті Уаза, Франція
 Монтаньї-ан-Вексен — муніципалітет у департаменті Уаза, Франція
 Монтаньї-ле-Бон — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція
 Монтаньї-ле-Бюксі — муніципалітет у департаменті Сона і Луара, Франція
 Монтаньї-ле-Ланш — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя, Франція
 Монтаньї-ле-Серр — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор, Франція
 Монтаньї-пре-Луан — муніципалітет у департаменті Сона і Луара, Франція
 Монтаньї-сюр-Грон — колишній муніципалітет у департаменті Сона і Луара, Франція

Монтаньї — громада в кантоні Фрібур
 Монтаньї-пре-Івердон — громада в кантоні Во